Phylas () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Phylas (Dryopia), König der Dryoper
 Phylas (Ephyra), König von Ephyra
 Phylas (Sohn des Antiochos), Enkel des Herakles
 Phylas (Vater der Polymele)